Valea Roșie se poate referi la:

 Valea Roșie - localitate în județul Călărași
 Valea Roșie - localitate în județul Caraș-Severin
 Valea Roșie, cartier în Craiova

 Valea Roșie - sit de importanță comunitară aflat pe teritoriul administrativ al județului Bihor.

Vezi și 
 Râul Valea Roșie (dezambiguizare)

 Roșia (dezambiguizare)

Toponime românești